

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe
 Kule – część miasta Częstochowa
 Kule – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów
 Kule – część wsi Naramice woj. łódzkim, w  pow. wieluńskim, w gminie Biała
 Kule – przysiółek wsi Nowe Bystre w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Poronin
Kule – część wsi Jankowo-Młodzianowo w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Nowogród
 Kule – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów

Miejscowości poza granicami Polski 
 Kule – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim
 Kule – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Kule – wieś w Botswanie
 Kule – miasteczko na Litwie, w okręgu telszańskim, w rejonie płungiańskim

Zobacz też  
 Cmentarz Kule w Częstochowie
 Kula